Stigmella abachausi — вид молей-малюток рода Stigmella (Nepticulinae) из семейства Nepticulidae.

Эндемик Южной Африки: Намибия (Abachaus).  В гениталиях самцов транстиллы с крупным заострённым зубцом, выступающим от задней части латерального выступа, который базально расширяется в треугольную пластинку; вентральный выступ короткий.
В апикальной части передних крыльев развиты две жилки: R4+5 и M.

Примечания 

Stigmella
Насекомые Африки
Эндемики Южной Африки
Животные, описанные в 1948 году